Schiøtz ist der Familienname folgender Personen:

 Aksel Schiøtz (1906–1975), dänischer Opernsänger (Tenor, Bariton) und Gesangspädagoge
 Arne Schiøtz (1932–2019), dänischer Herpetologe